Världsmästerskapet i handboll för herrar 2019 spelades i Danmark och Tyskland från den 10 till 27 januari 2019. Det beslutade IHF på ett möte i Doha i oktober 2011. 

Mästerskapet spelades enligt ett format som senast användes i VM 2011. Mellan 2013 och 2017 spelades åttondelsfinaler direkt efter det inledande gruppspelet men nu genomfördes istället en huvudrunda med två grupper. Det innebar att tre lag avancerade från varje grupp i det inledande gruppspelet istället för fyra.

Ett enat koreanskt lag deltog i mästerskapet för första gången.

Arenor 
Mästerskapet spelades på sex olika arenor, två i Danmark och fyra i Tyskland. Finalen avgjordes i Jyske Bank Boxen i Herning i Danmark.

Kvalificerade nationer

Inledande omgång
Det inledande gruppspelet avgjordes från 10 till 17 januari.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Placeringsmatcher

Spel om 21:a till 24:e plats

Semifinaler om plats 21–24

Match om 23:e plats

Match om 21:a plats

Spel om 17:e till 20:e plats

Semifinaler om plats 17–20

Match om 19:e plats

Match om 17:e plats

Spel om 13:e till 16:e plats

Semifinaler om plats 13–16

Match om 15:e plats

Match om 13:e plats

Huvudrunda
De två grupperna i huvudrundan spelades från 19 till 23 januari.

Grupp I

1 Inbördes möte: Spanien-Brasilien 36-24.

Grupp II

1 Inbördes möte: Ungern-Egypten 30-30.

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Utmärkelser

Mest värdefulla spelare

All-Star Team

Referenser

Externa länkar
 Officiell webbplats

2019 i Danmark
2019 i Tyskland
Handbollssäsongen 2018/2019
Internationella handbollstävlingar i Danmark
Internationella handbollstävlingar i Tyskland
2019